Chiusa – sbarramento di fiumi o canali per la regolazione del flusso d'acqua
Chiusa – restringimento vallivo naturale, spesso fortificato con valore difensivo

Comuni 
 Chiusa – comune italiano in provincia di Bolzano
 Chiusa di Pesio – comune italiano in provincia di Cuneo
 Chiusa Sclafani – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
 Chiusa di San Michele – comune italiano nella città metropolitana di Torino

Altri progetti